wolumen obrotów – pojęcie dotyczące obrotu giełdowego
 wolumen – poligraficzna jednostka introligatorska
 wolumen (papiernictwo) – jednostka pulchności papieru
 Wolumen – warszawska giełda elektroniczna
 wolumen biblioteczny – tom w znaczeniu bibliotecznym, inaczej wolumin